Osoby:
 Pierre Simon de Laplace (1749–1827) – francuski matematyk, astronom, geodeta i fizyk

Matematyka:
 Operator Laplace’a – operator różniczkowy drugiego rzędu
 Równanie różniczkowe Laplace’a
 Transformacja Laplace’a
 rozkład Laplace’a-Gaussa

Miejsca:
 Laplace – jednostka osadnicza w USA, w stanie Luizjana
 Promontorium Laplace – przylądek na Księżycu

Technika:
 „Laplace” – nazwa francuskich okrętów

Zobacz też 
 Punkt Laplace’a
 Demon Laplace’a